Jodel steht für:

 Gesang ohne Text auf Lautsilben, siehe Jodeln
 Jodel (App), eine Smartphone-App

Sportflugzeuge:
 Jodel D9
 Jodel D11
 Jodel DR 100
 Jodel D140

Siehe auch:
 Jodl